Ben hace referencia a varios artículos:
Diminutivo de Benjamín (nombre)
 Ben (بن) bin o ibn, que significa 'hijos de' en árabe.

Ben (álbum), de Michael Jackson.
«Ben» (canción), del álbum homónimo de Jackson.
Ben (película), filme estadounidense de 1972.